Buzuluk može značiti:

 Buzuluk, grad u Orenburškoj oblasti u Rusiji
 Buzuluk (rijeka), rijeka u Rusiji, protiče kroz grad Buzuluk